Der Bundestagswahlkreis Berlin-Treptow – Köpenick (Wahlkreis 84) ist einer von zwölf Berliner Bundestagswahlkreisen und umfasst den Bezirk Treptow-Köpenick.

Bundestagswahl 2021 

Wahlkreisergebnis der Bundestagswahl 2021:

Bundestagswahl 2017 

Wahlkreisergebnis der Bundestagswahl 2017:

Bundestagswahl 2013 

Wahlkreisergebnis der Bundestagswahl 2013:

Bundestagswahl 2009

Wahlkreisabgeordnete 

Die Ergebnisse von 1994 und 1998 beziehen sich auf den Vorgängerwahlkreis 259 Berlin-Köpenick-Treptow, der die ehemaligen Bezirke Köpenick und Treptow umfasste, die 2001 zum Bezirk Treptow-Köpenick zusammengelegt wurden. Seit 2002 trug der Wahlkreis die Nummer 85 und seit 2013 trägt er die Nummer 84.

Einzelnachweise 

Treptowkopenick
Bezirk Treptow-Köpenick